Серге́й Вели́чко:
 Величко, Сергей Вадимович (1871—1947) — русский офицер и общественный деятель, член IV Государственной думы от Полтавской губернии.
 Величко, Сергей Николаевич (род. 1976) — украинский футболист, вратарь.